Garbage:

 Garbage — рок-группа, сформированная в США.
 Garbage — дебютный мультиплатиновый студийный альбом альтернативной рок-группы Garbage.
 Garbage Video — видеоальбом группы Garbage.